Coconut Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Coconut Island (Hawaii)

in Australien:
 Coconut Island (Australien)